Ender può riferirsi a:

Nomi 
 Ender Alkan, calciatore turco
 Ender Arslan, giocatore di basket turco
 Ender Konca, calciatore turco

Cognomi 
 Kornelia Ender (nato nel 1958), nuotatore tedesco
 Wolfgang Ender (nato nel 1946), sciatore alpino olimpico del Liechtenstein
 Thomas Ender (1793-1875), pittore austriaco
 Johann Ender (1793-1854), pittore austriaco

Altro 
 Ender Wiggin, personaggio della serie di fantascienza di Orson Scott Card Ender's Game 
Ender's Game, romando scritto da Orson Scott Card